Flamengo ist die Bezeichnung für:

Ort
 Flamengo, Ortsteil von Rio de Janeiro
 Flamengos, Ort und eine Gemeinde auf der Insel Faial

Sport
 AA Flamengo, brasilianischer Sportverein aus Guarulhos
 AE Flamengo, brasilianischer Sportverein aus Nossa Senhora das Dores
 CR Flamengo (BA), brasilianischer Sportverein aus Itajuípe
 CR Flamengo (RO), brasilianischer Sportverein aus Porto Velho
 CR Flamengo (Volta Redonda), brasilianischer Sportverein aus Volta Redonda
 CR Flamengo de Brasília, brasilianischer Sportverein aus Taguatinga (Distrito Federal)
 EC Flamengo, brasilianischer Sportverein aus Teresina
 Flamengo de Arcoverde, brasilianischer Sportverein aus Arcoverde
 Flamengo de Pefine, Sportverein aus Guinea-Bissau
 Flamengo de Sucre, bolivianischer Sportverein aus Sucre
 Flamengo EC (MG), brasilianischer Sportverein aus Varginha
 Flamengo FC (CE), brasilianischer Sportverein aus Fortaleza
 Flamengo FC (SP), brasilianischer Sportverein aus Americana (São Paulo)
 Flamengo Rio de Janeiro, brasilianischer Sportverein aus Rio de Janeiro
 Flamengo Rio de Janeiro (Frauenfußball), Abteilung des Flamengo Rio de Janeiro aus Rio de Janeiro
 Flamengo SC (PE), brasilianischer Sportverein aus Arcoverde
 Flamengo SC (PI), brasilianischer Sportverein aus Parnaíba (Piauí)
 SC Flamengo, brasilianischer Sportverein aus Recife
Siehe auch:
 Flamenco (Begriffsklärung)
 Flamingo (Begriffsklärung)